— историческая область на севере Японии, в регионе Хокурикудо, со стороны Японского моря. Была образована в конце VII века в результате разделения провинции  () на три провинции (двумя другими стали Эттю (, «среднее Коси») и Этидзэн (, «переднее Коси»)).  Сегодня эта на территории данной провинции расположена префектура Ниигата, хотя эта префектура включает в себя также историческую провинцию Садо. Столица располагалась на месте нынешнего города Дзёэцу.
Во времена Сэнгоку Этиго управлял Уэсуги Кэнсин и его наследники; впоследствии она перешла во владение Мацудайра — родственников Иэясу.

Примечания 

Исторические области Японии